Кос може да се отнася за:

 Кос, птица от семейство мухоловкови
 Кос (фамилия)
 Кос, село в България
 Кос, гръцки остров
 SR-71 „Блекбърд“ (от англ. Blackbird – Кос), свръхзвуков разузнавателен самолет на САЩ